Такелма:
 Такелма — индейский народ, проживавший в долине Роуг на юго-западе Орегона
 Такелма — исчезнувший изолированный язык, распространённый до 19 в. среди индейцев племени такелма.
 Такелма-калапуянские языки — гипотетическая макросемья индейских языков